Il doppio del torneo di tennis Brasil Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Bettina Fulco e Eva Švíglerová che hanno battuto in finale Mary Pierce e Luanne Spadea 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Mary Pierce /  Luanne Spadea (finale)
 Claudia Chabalgoity /  Luciana Corsato (semifinali)

 Samantha Smith /  Hellas Ter Riet (primo turno)
 Bettina Fulco /  Eva Švíglerová (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1990